Le Championnat du monde de Supersport 2008 est la  du Championnat du monde de Supersport.
La saison a débuté le 23 février et s'est terminée le 2 novembre après 13 manches.

Andrew Pitt a remporté le titre pilote avec un total de cinq courses gagnées et Honda le titre constructeur.

Système de points

Calendrier

Classements

Pilotes

Constructeurs

Participants 

2008
Sport motocycliste en 2008
Supersport